Алханай:
 Алханай — село в центральной части Дульдургинского района Забайкальского края России.
 «Алханай» — национальный парк в юго-восточном Забайкалье.
 Алханай — палеовулкан, голец, находящийся на Могойтуйском хребте в Забайкалье.